Łazaryszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Łazaryszki – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim